Biskupi jagierscy – lista biskupów ordynariuszy, a następnie arcybiskupów metropolitów i sufraganów archidiecezji jagierskiej, z siedzibą w Egerze na Węgrzech.

Diecezja jagierska (1000-1804)

Ordynariusze

Archidiecezja jagierska (od 1804)

Ordynariusze

Sufragani

Zobacz też 
 archidiecezja jagierska

Przypisy

Bibliografia 
 Lista biskupów jagierskich na „Catholic-Hierarchy” [on-line] [dostęp 2011-05-10]
 Lista biskupów jagierskich na „Giga-Catholic” [on-line] [dostęp 2011-05-10]

Kościół katolicki na Węgrzech
Religia w Egerze